Cattedrale della Regina del Rosario – cattedrale vietnamita ad Haiphong
 Cattedrale della Regina del Rosario – cattedrale vietnamita a Phát Diêm